Miandrivazo (district), een district van Madagaskar
 Miandrivazo (stad), de hoofdstad van dit district